Guamatela tuerckheimii – gatunek z monotypowego rodzaju Guamatela J. D. Smith, Bot. Gaz. 57: 420. 16 Mai 1914 i rodziny Guamatelaceae S. Oh & D. Potter. Występuje w Meksyku, Gwatemali i Hondurasie.

Morfologia 
Płożący, zimozielony krzew z naprzeciwległymi liśćmi, przypominający jeżynę. Liście dłoniasto podzielone, od spodu kosmate, z blaszką piłkowaną na brzegu. Kielich barwny, trwały, podobnej długości jak płatki korony, pręcików 10, słupek trzykrotny z licznymi zalążkami. Owoce – mieszki z licznymi nasionami.

Systematyka 
Rodzaj Guamatela bywa zaliczany do rodziny różowatych.

 Pozycja systematyczna i podział według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina z rzędu Crossosomatales w obrębie kladu różowych roślin okrytonasiennych, zajmuje następującą pozycję w kladogramie rzędu:

Przypisy 

Crossosomatales